Barras bezeichnet:

 in der Soldatensprache seit etwa 1870 die Armee, das Militär, siehe Barras
 eine südostfranzösische Gemeinde, siehe Barras (Alpes-de-Haute-Provence)
 eine brasilianische Gemeinde im Bundesstaat Piauí, siehe Barras (Piauí)

Barras ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Barras (* 1973), Schweizer Filmregisseur
 Gérard Barras (* 1937), Schweizer Stabhochspringer
 Henry Siqueira-Barras (* 1985), schweizerisch-brasilianischer Fußballspieler
 Paul de Barras (1755–1829), französischer Offizier, Revolutionär und Politiker
 Romain Barras (* 1980), französischer Zehnkämpfer
 Sid Barras (* 1948), englischer Radrennfahrer
 Steven Barras (* 1983), Schweizer Eishockeyspieler
 Thomas Barras (* 1994), britischer Ruderer

Siehe auch:
 Baras